Монровија има више значења:
 Монровија
 Монровија (Мериленд)
 Монровија (Калифорнија)
 Монровија (Индијана)